Micheldorf kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Micheldorf in Oberösterreich (ort), Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, 
 Micheldorf, Kärnten, ort och kommun,  

Robotskapade Österrikeförgreningar